Afrosiyob steht für:
Afrasiab, Stadt in Usbekistan
Talgo-Hochgeschwindigkeitszug der Usbekischen Eisenbahn